Павло Іванович Легенький (англ Pavlo Lehenkyi; нар. 14 вересня 1975) - український актор, поет, письменник, сценарист. Головний герой австралійсько-українського повнометражного художнього фільму «Родина» (Семья, a Family) 2019 року.

Біографія 

Павло Легенький народився 14 вересня 1975 року в селищі міського типу Донське, Волноваського району, Донецької області, Україна, в сім'ї робітників Легенького Івана Микитовича (1938-2003) та Легенької Інни Валентинівни (1944-). Прадід по лінії батька Федір Легенький переїхав з Чернігівської гувернії до Єкатеринославської гувернії, в село Дмитрієвка (нині село Дмировка, Волноваського району, Донецької області, Україна) у середині чи кінці 19 сторіччя і був вільний селянин. У селі Дмитрієвка народився батько Іван Легенький, а в 1954 році пішов працювати робітником у пекарню, у 1956 році він перейшов працювати на Донецький Хіміко-Металургійний Завод. Предки батька займалися сільським господарством та розводили худобу. Мати Павла Легенького, Інна Валентинівна, в дівоцтві Спаська, разом із сім'єю переїхала до України в 1949 році з Калінінської області РРФСР (нині Тверська область Російської федерації) та її родина оселилася в селищі міського типу Донське, Волноваського району, Донецької області, Україна в 1957 році. Інна Валентинівна працювала маляром-штукатуром на будівельних майданчиках у Донецькому Хіміко-Металургійному Заводі все своє життя. 

У 1992 році закінчивши школу Павло Легенький вступає до професійного закладу ( СПТУ-52) Маріуполя, який закінчує по професії  електрогазозварювальник в 1993 році. 

З 1994 по 2003 рік працює електрогазозварювальником в спеціалізованому кар'єрі для видобутку каменю.

З 2003 по 2006 рік Павло Легенький працює електрогазозварювальником на ВАТ комбінат імені Ілліча м. Маріуполь, у відділенні, яке знаходилось в його рідному селищі Донське.

У 2004 році Павло Легенький вступає до Донецького Індустріально-Педагогічного Технікуму, який закінчує в 2007 році по спеціальності майстер виробничого навчання в галузі зварювання.

У 2007 році він вступає до Української Інженерно-Педагогічної Академії в Харкові, яку закінчує в 2011 році, по спеціальності інженер-механік, викладач спеціальних предметів у галузі зварювання.

З 2008 по 2012 рік Павло Легенький працює інженером-конструктором 3 категорій у Донецькому ПробуднНДІпроект, де він займається обстеженням будівель та споруд, малює креслення, оформлює паспорти та звіти про будівлі та споруди.

З 2006 по 2012 рік мешкав у місті Донецьк, Донецької області, Україна.

З 2012 по 2015 рік мешкав у місті Макіївка, Донецької області, Україна.

У 2016 році Павло Легенький переїздить до околиць Києва і воліє розпочати акторську кар’єру. Він почав зніматися як актор масових сцен. Пізніше як актор кліпів та реклами. 

У 2017 році пройшов вдало відбір і став головним героєм австралійсько-українського повнометражного художнього фільму «Родина» (Семья, a Family), який вийшов на екрани у 2019 році в Австралії.

У 2019 році він знявся у ролі другого плану в українському короткометражному художньому фільмі «По між тіней», який вийшов на екрани у 2020 році.

Особисте життя 

У 2008 році він одружився з Ольгою Анатолієвною Метляєвою, лікарем ревматологом міста Донецька. У 2009 році народилася донька Анастасія Павлівна Легенька. Шлюб розпався в 2011 році.

Фільмографія 

У 2017 році австралійсько-українській повнометражний художній фільм «Родина» (Семья, a Family), вийшов на екрани в 2019 році в Австралії. Головний герой.

У 2020 році український короткометражний художній фільм «По між тіней». Роль другого плану.

Посилання 

https://dzygamdb.com/uk/persons/3822 https://www.fpeople.net/en/p/C72-iz3/pavlo-legenkij

https://www.filmweb.pl/person/Pavlo+Lehenkyi-2822647

https://www.filmink.com.au/public-notice/jayden-stevens-debut-feature-a-family-selected-for-slamdance-2021/a-family-pavlo-lehenkyi-peach-apartment/

https://rateyourmusic.com/artist/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

https://www.lidocinemas.com.au/movies/a-family

https://thefilmstage.com/slamdance-film-festival-announces-2021-lineup-and-free-all-access-passes/